

События 
 Император Византии Михаил III и регент Варда вторгаются в Болгарию
 Образовалось Государство Ширваншахов
 Рейды викингов на Париж, Кёльн, Ахен, Вормс и Тулузу
 Халиф Арабского халифата Аль-Мутаваккиль убит собственной охраной. Начало смутного времени в халифате
 В Восточном Франкском королевстве сын короля Людовика II Немецкого Карломан поднял восстание против своего отца.
 Даны захватили Винчестер, столицу короля Уэссекса Этельберта.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 861 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 861 году
 Прибина — первый документально подтверждённый князь Нитранского княжества.
 Альваро Пауло — видный христианский богослов Кордовы.

См. также